Stora Råbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Råbergstjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,16 ha)
Stora Råbergstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (9,85 ha)

Se även
Råbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn